James Aird ist der Name folgender Personen:

* James Aird (Musikverleger) (1750–1795), schottischer Musikverleger 
 James Aird (Pelzhändler) († 1819), schottischer Pelzhändler